Маратонска трка у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржана је 13. августа на улицама Хелсинкија док је сам финиш трке био на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Париза 2003. одбранио је Мароканац Жауад Гариб.

Земље учеснице 
Учествовало је 96 атлетичара из 38 земаља.

  Алжир (1)
  Андора (1)
  Аустралија (1)
  Бахреин (1)
  Бразил (5)
  Бурунди (1)
  Гватемала (2)
  Еритреја (1)
  Етиопија (5)

  Зеленортска Острва (1)
  Израел (3)
  Италија (5)
  Јапан (5)
  Јужна Кореја (3)
  Јужноафричка Република (5)
  Катар (2)
  Кенија (5)
  Лесото (1)

  Мароко (4)
  Мексико (1)
  Монголија (1)
  Никарагва (1)
  Нови Зеланд (2)
  Пољска (1)
  Португалија (4)
  Русија (3)
  Света Луција (1)
  Северна Кореја (1)

  Сент Винсент и Гренадини (1)
  САД (5)
  Танзанија (4)
  Уганда (2)
   Уједињено Краљевство (2)
  Финска (4)
  Француска (4)
  Холандија (2)
  Шпанија (4)
  Шри Ланка (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 
Списак рекорда у маратону за мушкарце пре почетка светског првенства 6. август 2005.

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2005. године је пре почетка светског првенства (15. августа 2005) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2005.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 
,

Пролазна времена

Светски маратон куп 

Маратонска трка се бодовала и за Светски маратон куп. Победник се одређује на основу резултата три најуспешнија такмичара једне екипе који су завршили трку. Тај услов испунило је 8 екипа. Резултати овог такмичења не улазе у укупан биланс медаља на шампионату.

Резултати Светског купа

Референце

Споаљашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном